El topónimo gallego Formarís puede referirse a:

Formariz (Cabañas), lugar de la parroquia de Irís, en el municipio de Cabanas;
Formarís (Rois), lugar de la parroquia de Rois, en el municipio de Rois;
Formarís (Santiago de Compostela), lugar de la parroquia de A Enfesta, en el municipio de Santiago de Compostela.